Godefroy de Bouillon peut faire référence à :
 Godefroy de Bouillon (1058-1100), chevalier franc, premier souverain du royaume de Jérusalem au terme de la première croisade ;
 Éditions Godefroy de Bouillon, connues pour leur ligne éditoriale catholique et d'extrême droite ;
 Place Godefroy-de-Bouillon,  place du centre-ville de Nancy.